As soon as possible, uma expressão da língua inglesa que pode ser traduzida como "quanto antes for possível" ou "assim que possível".
 ASAP (banda)
 ASAP Rocky
 Organ²/ASLSP
 Get Back (ASAP)
 SAP AG
 Legislação sobre liberdade de informação